Jurij Azarow
 Mykoła Azarow
 Siergiej Azarow